Diese Liste fasst unvollständig einige der bilateralen oder multilateralen Abkommen beziehungsweise Verträge Deutschlands zusammen.

Doppelbesteuerungsabkommen

Bereich Steuern auf Einkommen und Vermögen 

(*) = rückwirkende Gültigkeit möglich

Bereich Erbschafts- und Schenkungssteuern 

(*) = rückwirkende Gültigkeit möglich

Sonderabkommen im Bereich Schiff- und Luftfahrt 

(*) = rückwirkende Gültigkeit möglich

Abkommen Bereich Rechts- und Amtshilfe 

(*) = rückwirkende Gültigkeit möglich

Handelsabkommen 

 1955, 31. März – mit Indien
 1957, 9. November – mit Kolumbien

Investitionsförderungsabkommen 

 1969, 18. März – mit der Demokratischen Republik Kongo
 1986, 4. Februar – mit dem Oman
 1999, 25. März – Investitionsschutz- und -förderabkommen mit dem Libanon
 2001, 15. April – mit El Salvador (in Kraft)

Kulturabkommen 
Siehe: Liste der Kulturabkommen Deutschlands

Reiseerleichterungen 

 2003, 10. Dezember – mit Russland

Andere 
 1933, 20. Juli – Reichskonkordat mit dem Heiligen Stuhl, das auch für die Bundesrepublik noch als gültig angesehen wird
 1969, 31. März – ein Rahmenabkommen über die Zusammenarbeit in der wissenschaftlichen Forschung und technologischen Entwicklung mit Argentinien
 1969, 9. Juni – ein Rahmenabkommen über die Zusammenarbeit in der wissenschaftlichen Forschung und technologischen Entwicklung, Aktualisierung in Kraft seit Februar 1997, mit Brasilien
 1970, 28. August – ein Rahmenabkommen über die Zusammenarbeit in der wissenschaftlichen Forschung und technologischen Entwicklung mit Chile
 1974, 6. Februar – ein Rahmenabkommen über die Zusammenarbeit in der wissenschaftlichen Forschung und technologischen Entwicklung mit Mexiko
 1966, 10. Dezember – Abkommen über die Förderung und den gegenseitigen Schutz von Kapitalanlagen mit Sambia
 1977, 11. Oktober – Abkommen über finanzielle Zusammenarbeit mit Ruanda
 1979, 11. April – Wirtschaftsabkommen mit Ägypten
 1990, 14. November – Deutsch-polnischer Grenzvertrag
 1992, 6. Februar – Nachbarschaftsvertrag mit Ungarn
 1992 – Abkommen auf dem Gebiet der Rechts- und Amtshilfe mit und Schweden
 2000, 20. März – Lehrer- und Schulabkommen mit Bulgarien
 2001, 7. März – Seeschiffahrtsabkommen mit Algerien
 2003, 7. April – Abkommen über die Zusammenarbeit bei der Bekämpfung der organisierten Kriminalität mit Tunesien

Siehe auch 
 Deutschlands völkerrechtliche Verträge

Weblinks 
 Auswärtiges Amt (bei den einzelnen Beziehungen zu den Ländern suchen)

!
Völkerrechtlicher Vertrag
Liste (Internationale Politik)